Komi-Syrjänisch, oft auch nur Syrjänisch, ist einer der beiden Hauptdialekte des Komi. Er wird hauptsächlich in der autonomen Republik Komi in Russland gesprochen. Einige Siedlungen gibt es auch auf der Kola-Halbinsel. Die 1917 eingeführte Schriftsprache basiert auf der Varietät der Hauptstadt Syktywkar, geschrieben wird sie mit dem kyrillischen Alphabet. Seit 1992 hat Komi-Syrjänisch den Status einer Amtssprache in der Republik Komi. Die Zahl der Syrjänen liegt nach der Volkszählung von 1989 etwa bei 344.000. Ethnologue gibt 262.200 Muttersprachler nach einer Quelle von 1993 an. 

Die wichtigsten Unterschiede zum Komi-Permjakischen, dem anderen Hauptdialekt, sind phonologischer Natur. Es gibt jedoch auch einige wenige morphologische Unterschiede. Die im Altkomi palatalisierten Laute tʲ und dʲ haben im Syrjänischen ihre Palatalisierung verloren. Einige vokalische Endungen unterscheiden sich und silbenschließendes l ist im Syrjänischen teilweise geschwunden oder hat sich zu v oder w entwickelt (z. B. vëv „Pferd“, vëv-tëg „ohne Pferd“, aber vël-ën „mit einem Pferd“). Letzteres gilt auch für einige permjakische Varietäten, wo jedoch ursprüngliches l in allen Positionen zu v wurde. Alle Komi-Dialekte südlich des Flusses Wytschegda haben allerdings ursprüngliches l erhalten. Im Syrjänischen verschmilzt j am Anfang von Endungen mit davorstehenden palatalisierten Konsonanten (z. B. kanʲnʲas „Katzen“, von kanʲ  „Katze“ + -jas „Mehrzahl“), während es im Permjakischen mit allen Konsonanten verschmilzt. Die Betonung ist nur im Syrjänischen frei. Das heißt, dass jede Silbe eines Wortes betont werden kann, ohne dass sich die Bedeutung ändert. Die morphologischen Unterschiede betreffen das Kasussystem. Syrjänisch verfügt über 17 grammatische Fälle, fünf weniger als Permjakisch. 

Die Einteilung des Komi in diese beiden Hauptdialekte ist daher relativ schwach und hat hauptsächlich territoriale und politische Gründe. Einige Wissenschaftler nehmen jedoch sogar an, dass die beiden Hauptdialekte des Komi zwei unterschiedliche Sprachen sind.

Bemerkenswert ist im Syrjänischen die große Variation im Pronominalsystem. Für das Personalpronomen der dritten Person Mehrzahl gibt es beispielsweise die Varianten naja, najëzda, nijëzda, nijë, nija, nïa, nïda, nʲida, nʲidajas, sijajas, sijëzda und ënžajas, die alle gleichbedeutend sind.

Schrift und Rechtschreibung 

Das Alphabet in Komi (Коми анбур)

Komi wird mit kyrillischen Buchstaben, samt einigen zusätzlichen Zeichen, geschrieben.

Phonologie 
Komi verfügt über 33 Phoneme; sieben Vokal- und 26 Konsonantenphoneme. Damit ist das Vokalinventar des Komi typologisch als "groß" zu kategorisieren (WALS), und das Konsonanteninventar als "moderat groß" (WALS).

Vokale 

In der folgenden Tabelle sind die Vokale im Komi gelistet. Die Symbole in den eckigen Klammern [ ] geben den IPA-Wert des Lautes an, die in den Häkchen < > repräsentieren den Buchstaben.

Konsonanten

Prosodie 

Die Position der Wortbetonung im Syrjänisch-Komi ist frei (im Gegensatz zu den anderen Varianten von Komi). Doch wird generell die erste Silbe stärker betont.

Morphologie 
Komi ist eine agglutinierende Sprache.

Nomen 
Syrjänisch-Komi verfügt über 17 Kasus, die mittels Suffixe gebildet werden. Ein grammatisches Genus gibt es in Komi nicht. Nomen werden in den Numera Singular und Plural flektiert. Der Singular ist unmarkiert, der Plural ist durch das Suffix /-jas/ gekennzeichnet. Dieses Suffix wird nach palatalem Konsonant -яс geschrieben, nach nicht-palatalen Konsonanten -ъяс. Das Pluralsuffix steht an erster Stelle, das Kasussuffix an zweiter. So wird beispielsweise aus dem Nominativ Singular книга (kniga) „Buch“ der Nominativ Plural книга-яс (kniga-jas); der Genitiv Plural wird durch ein weiteres Suffix markiert: книга-яс-лӧн (kniga-jas-len) „der Bücher“.

Pronomen 
Pronomina werden in Komi in den Kategorien Numerus (Singular und Plural), Person und Kasus flektiert.

Personalpronomen 
Das unabhängige Personalpronomen im Nominativ hat folgende Formen: 

Das gesamte Paradigma sieht wie folgt aus:

Possessivsuffixe 
Durch das Anhängen von Possessivsuffixen an ein Nomen kann der Besitzer angezeigt werden. Das Possessivsuffix erscheint generell zwischen Nomen und Kasussuffix. 

Abgesehen von Nomen kann das Possessivsuffix in bestimmten syntaktischen Positionen auch an Adjektive angehängt werden, um Definiertheit auszudrücken.

Reflexivpronomina

Reziprokes Pronomen 
Komi verfügt über ein bipartitives reziprokes Pronomen ӧта-мӧд „einander“. Das reziproke Pronomen kann für Kasus und Person markiert werden.

Demonstrativpronomen 
Demonstrativpronomina in Komi unterscheiden zwischen zwei Entfernungen, nahe und fern: тайӧ „diese(s/r) (hier/nahe)“ und сійӧ „diese(s/r) (dort)“. Wenn Demonstrativpronomina pronominal verwendet werden, können sie in den Kategorien Numerus und Kasus flektiert werden.

Verben 
Verben in Komi werden in den Kategorien Numerus (Singular/Plural), Person, Tempus (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur) und Modus (Indikativ/Imperativ) flektiert. Die Markierung geschieht durch Suffixe, die oft synkratisch sind, das heißt mehrere Kategorien gleichzeitig markieren.

Das Futur ist identisch mit den Formen des Präsens bis auf den Vokal (a statt ö) in der dritten Person. Perfekt und Plusquamperfekt sind syntaktische (zusammengesetzte) Formen.

Negationsverb 
Negation wird in Komi, wie auch in anderen uralischen Sprachen, nicht mit einem Negationspartikel (vgl. Deutsch „nicht“, Englisch „not“) ausgedrückt, sondern mit einem negierten Hilfsverb „nicht.sein“. Dieses Negationsverb wird in Komi in den Kategorien Numerus, Person und Tempus flektiert. Siehe folgende Tabelle:

Das Paradigma des Negationshilfsverbes „nicht.sein“ ist wie folgt:

Zahlwörter 
Das Zahlensystem in Komi ist ein Dezimalsystem, das heißt, es beruht auf einem Zehnersystem. Die Zahlen in Komi sind:

Einzelnachweise

Literatur

Grammatiken 
 Anu-Reet Hausenberg: Komi. In: Daniel Abondolo (Hrsg.) The Uralic Languages. Routledge, London 1998, ISBN 0-415-08198-X, (Routledge language family descriptions), S. 305–326.
 Károly Rédei: Syrjänische Chrestomathie Mit Grammatik Und Glossar. Studia Uralica 1, Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien 1978.
 Wiedemann, Ferdinand Johann. 1884. Grammatik der syrjänischen Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. St. Petersburg: Eggers & Co : J. Glasunow.

Wörterbücher 

 Fokos-Fuchs, D. R. 1959. Syrjänisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai.
 Englisch-Komi/Komi-Englisch Online-Wörterbuch
 Komi–Russisch/Russisch–Komi Online-Wörterbuch
 Komi–Russisches Phrasenwörterbuch.

Weblinks 

 Ethnologue
 Glottolog

Finno-ugrische Sprachen
Einzelsprache
Republik Komi